Malliana steht für:

 eine antike Stadt in Algerien, siehe Khemis Miliana
 Titularbistum Malliana

Siehe auch:
 Maliana (Begriffsklärung)